Bouffartigue peut faire référence à :

Patronymes 
 Jacques Bouffartigue (1921-1986), artiste peintre.
 Paul Bouffartigue (né en 1952), sociologue français.
  (1939-2013), professeur de grec et chercheur au CNRS
 Clara Bouffartigue, réalisatrice.
 Geneviève Bouffartigue, traductrice.
 Hervé Bouffartigues, claviériste. 
 Jean Bouffartigue, traducteur. 
 Jean-Marie Bouffartigue, maire de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne).
 Guillermo Manuel Eduardo Tomás Bouffartigue (Guillermo Tomás) (1868-1933), musicien cubain.